Le DUT Mesures physiques - Diplôme universitaire de technologie : Mesures physiques - sanctionnant la formation des techniciens en mesures physiques délivrée en France dans certains Instituts Universitaires de Technologie (IUT), est un diplôme de technicien supérieur apportant un large spectre de connaissances et compétences axés autour des sciences physiques.

Il existe trois options à ce DUT :
 Matériaux et contrôles physico-chimiques (MCPC) ;
 Techniques instrumentales (TI) ;
 Métrologie.

Liste des IUT préparant à ce diplôme 
 Annecy
 Belfort-Montbéliard
 Blois
 Bordeaux
 Bourges
 Caen
 Châtellerault - Site du dpt MP
 Clermont-Ferrand
 Créteil
 Évreux
 Grenoble
 Lannion
 Le Creusot
 Le Mans
 Lille
 Limoges
 Marseille
 Maubeuge
 Metz
 Montpellier
 Orsay
 Paris Jussieu
 Reims
 Rouen
 Saint-Denis
 Saint-Étienne
 Saint-Nazaire - Site dpt MP
 Strasbourg
 Toulouse

Programme universitaire 
La formation dure deux années et comporte un stage en entreprise de 10 semaines minimum en fin de deuxième année. Le programme pédagogique national est commun à tous les départements Mesures Physiques des différents IUT.
La formation est partagée en quatre semestres. Les trois premiers semestres sont assez théoriques et permettent d'acquérir des connaissances en physique, chimie et mathématiques. Le dernier semestre est divisé entre des enseignements théoriques et le stage de validation de diplôme.

Débouchés 
Les missions en production, au laboratoire, en service qualité peuvent être très variées et concernent principalement les secteurs de la métallurgie, de l'électronique, de la chimie et de la production d'énergie mais aussi le bâtiment, la pharmacie, le médical…

Ce type de DUT permet pour une grande majorité des étudiants (entre 75 % et 95 % selon les IUT) de continuer des études en master, école d'ingénieurs (30 % à 80 % selon les IUT), licence et licence professionnelle. La pluridisciplinarité de la formation donne accès aux étudiants à des choix de poursuites d'études dans divers domaines.

Matières enseignées 

 anglais
 acoustique
atomistique
 automatique
 caractéristiques des matériaux
 Techniques chromatographiques électrochimie Techniques nucléaires
 capteurs
 Chimie organique 
 communication
 cryogénie
 dessin technique
 électricité, électrostatique, électromagnétisme
 Analyse chimique
 électronique analogique
 électronique numérique
 électrotechnique, électronique de puissance
 entreprise
 informatique industrielle
 instrumentation
 programmation informatique
 mathématiques
 mécanique
 mécanique des fluides
 mécanique du vide
 matériaux polymères
 métrologie
 optique géométrique et ondulatoire
 optronique
 propriétés des matériaux
 statistiques
 spectroscopie
 thermique
 thermodynamique
 traitement du signal
 vibrations
 Contrôle des produits industriels

(liste à compléter)

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

Mesures physiques